Il singolare del torneo di tennis ATP Birmingham 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Dick Stockton 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 Eddie Dibbs (semifinali)

 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Ilie Năstase (secondo turno)
 Dick Stockton (finale)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Birmingham 1978